Rothacher ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Rothacher (* 1955), Japanologe an der Universität Wien
 Christian Rothacher (1944–2007), Schweizer Maler und Gründer der Ateliergemeinschaft Ziegelrain
 Fritz Rothacher, Schweizer Springreiter und Weltmeister 1969/70
 Markus Rothacher (* 1957), Schweizer Professor für Höhere Geodäsie an der ETH Zürich.
 Vreni Rothacher (* 1945), Schweizer Judo Europameisterin 1978

Siehe auch:
 Rothach